Bifurcación (del latín bifurcus, ahorquillado), es la acción de separar algo en varias partes; más específicamente se puede referir a:

Matemáticas 
 La Teoría de bifurcaciones, la cual estudia los cambios en la estructura cualitativa o topológica de una familia determinada.

Informática 
 Bifurcación (desarrollo de software), es la acción de crear un proyecto en una dirección diferente a un proyecto ya existente, tomando el código que momentáneamente deja de hacer un proceso para comenzar otro hasta que este culmine para luego seguir en el anterior.
Bifurcación (blockchain), en el contexto de un protocolo de cadena de bloques, refiere un cambio de reglas de consenso que puede derivar en múltiples eventos de variada naturaleza.
 Bifurcación (sistema operativo): llamada al sistema que crea una copia de un proceso.

Geografía 
 Bifurcación, aplicada sobre todo a ríos y caminos.

Referencias